Píšť può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Píšť, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Píšť, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina